Apell ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Apell (1905–1990), französischer Boxer
 David August von Apell (1754–1832; Pseudonym: Capelli), deutscher Komponist, Schriftsteller und Theaterdirektor 
 Jan Apell (* 1969), schwedischer Tennisspieler
 Wilhelm von Apell (1892–1969), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Abell
 Apel
 Apelles (Begriffsklärung)
 Appel (Begriffsklärung)
 Appell